Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Мірза грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Хінгіс.

Чжань і Хінгіс потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 7–5, 7–6(7–4).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд